Magdalena Augusta de Anhalt-Zerbst (Zerbst, 12 de octubre de 1679-Altemburgo, 11 de octubre de 1740) fue, por nacimiento, una princesa de Anhalt-Zerbst y, por matrimonio, duquesa de Sajonia-Gotha-Altemburgo. Fue la abuela materna del rey Jorge III del Reino Unido.

Su padre fue el príncipe Carlos Guillermo de Anhalt-Zerbst y su madre fue la duquesa Sofía de Sajonia-Weissenfels.

Matrimonio y descendencia 
En 1696, Magdalena Augusta contrajo matrimonio con su primo hermano, el duque Federico II de Sajonia-Gotha-Altemburgo, quien se convirtió en duque de 1691.

Tuvieron veinte hijos:
 Sofía (Gotha, 30 de mayo de 1697-m. de viruela, ibidem, 29 de noviembre de 1703).
 Magdalena (Altemburgo, 18 de julio de 1698-13 de noviembre de 1712).  
 Federico III (Gotha, 14 de abril de 1699-ib., 10 de marzo de 1772), sucedió a su padre como duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 Niño nacido muerto (Gotha, 22 de abril de 1700).
 Guillermo (Gotha, 12 de marzo de 1701-Gräfentonna, 31 de mayo de 1771), desposó el 8 de noviembre de 1742 a Ana de Holstein-Gottorp. Su matrimonio no tuvo hijos.
 Carlos Federico (Gotha, 20 de septiembre de 1702-m. [¿de viruela?] ib., 21 de noviembre de 1703).
 Niña nacida muerta (n. y m. Gotha, 8 de mayo de 1703).
 Juan Augusto (Gotha, 17 de febrero de 1704-Stadtroda, 8 de mayo de 1767).
 Cristián (Gotha, 27 de febrero de 1705-m. de viruela, ib., 5 de marzo de 1705).
 Cristián Guillermo (Gotha, 28 de mayo de 1706-Stadtroda, 19 de julio de 1748), desposó el 27 de mayo de 1743 a Luisa de Reuss-Schleiz. Su matrimonio no tuvo hijos.
 Luis Ernesto (Gotha, 28 de diciembre de 1707-ib., 13 de agosto de 1763)
 Emanuel (Gotha, 5 de abril de 1709-ib., 10 de octubre de 1710).
 Mauricio (Altemburgo, 11 de mayo de 1711-ib., 3 de septiembre de 1777).
 Sofía (Altemburgo, 23 de agosto de 1712-ib., 12 de noviembre de 1712).
 Carlos (Gotha, 17 de abril de 1714-ib., 10 de julio de 1715).
 Federica (Gotha, 17 de julio de 1715-Langensalza, 12 de mayo de 1775), desposó el 27 de noviembre de 1734 al duque Juan Adolfo II de Sajonia-Weissenfels.
 Niño nacido muerto (Gotha, 30 de noviembre de 1716).
 Magdalena Sibila (Gotha, 15 de agosto de 1718-ib., 9 de noviembre de 1718).
 Augusta (Gotha, 30 de noviembre de 1719-Carlton House, 8 de febrero de 1772), desposó el 8 de mayo de 1736 al príncipe Federico de Gales. Tuvieron 9 hijos, el segundo de los cuales más tarde se convirtió en el rey Jorge III del Reino Unido.
 Juan Adolfo (Gotha, 18 de mayor de 1721-Friedrichstanneck, 29 de abril de 1799).

Ancestros

Bibliografía 
 Carl Eduard Vehse: Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation, Vol. 30, Hoffmann und Campe, 1854, p. 27 f.
 David Voit: Das Herzogthum Sachsen-Meiningen, Storch & Klett, 1844, p. 92

Princesas de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVII
Princesas de Anhalt (casa de Ascania)
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVIII